Fucks ist der Familienname folgender Personen:

 Argel Fucks (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Wilhelm Fucks (1902–1990), deutscher Physiker und Autor

Siehe auch:
 Fuks
 Fuchs
 Fux